Чемпионат Швейцарии по шахматам — ежегодное спортивное соревнование, организуемое Швейцарским шахматным союзом (SSB).

История 

Городом, принявшим первый чемпионат Швейцарии в июне 1889 года, стал Цюрих. Из более чем семидесяти игроков, прибывших с разных уголков страны, в основном турнире участвовали двадцать два. Мерились силами в здании на площади Am Pfauen, где сейчас находится один из городских театров. Победителями проводившегося по швейцарской системе турнира стали шахматный организатор Макс Песталоцци (дальний родственник известного педагога) и студент Артур Поплавский (оба — Цюрих). Одновременно было принято решение об основании Швейцарского шахматного союза (SSV).

Начиная с 1941 чемпионаты проводятся ежегодно, за исключением олимпийского 1968 года. Рекордсменом по числу золотых медалей является Ханс Ионер, двенадцать раз занимавший первое место в итоговой таблице.

Женские чемпионаты страны проводятся с 1946 г. Лидерами по количеству побед являются А. Непфер и Т. Лемачко.

Чемпионы Швейцарии

Примечания

Литература 
 Johann Berger: Schach-Jahrbuch für 1892/93, Veit & Comp., Leipzig 1893, С. 215

Ссылки 
 The World’s Oldest Chess Club: Part I (1809—1914) 
 Чемпионы Швейцарии среди мужчин 

Швейцария
Чемпионаты Швейцарии по шахматам